Парсела Нумеро Треинта има више значења:

 Парсела Нумеро Треинта, Сан Антонио (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Парсела Нумеро Треинта, Ернандез Гутијерез (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику